Louis von Fisenne ist der Name folgender Personen:

* Louis Eugène Marie von Fisenne (1874–1939), Jurist und Politiker
 Louis Maria Emile von Fisenne (1911–1990), Jurist und Politiker